Ґміна Закшево може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Закшево (Злотовський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Закшево (Александровський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві